Јасеничка општинска лига у сезони 2021/22. је дванаесто такмичење организовано под овим именом од стране Фудбалског савеза Србије од оснивања лиге 2009. и то је шести степен такмичења у Србији.

Састав Јасеничке општинске лиге у сезони 2021/22.

Табела 

Поз. = Позиција; С = Учествовао сезона; ИГ = Играо утакмица; П = Победио; Н = Нерешено; И = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; Бод. = Бодова ; 1. = Освајао прво место ; 2. = Освајао друго место ; 3. = Освајао треће место; НП = Највиши пласман

Спољашње везе 
  на сајту -{srbijasport.net}-

Јасеничка општинска лига
Српске фудбалске лиге у сезони 2021/22.